Frauenburg kan syfta på:

 Frauenburg (ortnamn) – ett namn på ett flertal orter och byggnader i tyskspråkiga områden alltsedan medeltiden. Namnet kommer vanligen från ett befäst kloster eller kyrka (burg), som tillägnats Maria, die Heilige Frau. Vissa orter som inte längre ligger i Tyskland har bytt namn.

Borgar
 Frauenburg (Rheinland-Pfalz)
 Frauenburg (Thüringen)
 Frauenburg (Steiermark)

Personer
 Johannes Frauenburg (född omkring 1430; död 1495) tysk författare av en krönika och borgmästare i Görlitz

Geografi

Lettland 

 Frauenburg – tyskt namn på en kommunhuvudort, Saldus novads, se Saldus

Polen 

 Frauenburg – tyskt namn på en kommunhuvudort, Ermland-Masuriens vojvodskap, Powiat braniewski, se Frombork